Le Championnat de la CONCACAF 1965 constitue la  du championnat des nations de la CONCACAF, dont le tournoi final se déroule au Guatemala.

Tour préliminaire 
Tous les matchs ont lieu au Salvador.
Le premier est qualifié pour le tournoi final.

Tournoi final 
Le tournoi final se déroule au Guatemala.
L'équipe terminant en tête du classement, le Mexique, remporte le championnat de la CONCACAF.

Sources et liens externes 

 Notes, infos et feuilles de matchs sur RSSSF

1965
Événement sportif international au Guatemala
Compétition de football au Guatemala
Football en 1965
1965 au Guatemala